José Gutiérrez de la Concha, homme politique espagnol ;
 José Gutiérrez Mora, coureur cycliste espagnol ;
 José Enrique Gutiérrez, coureur cycliste espagnol ;
 José María Gutiérrez, joueur de football espagnol ;
 José Manuel Gutiérrez, coureur cycliste espagnol.